Carpo (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Carpo (maan), een maan van Jupiter